Садыхлы () — село в Садыхлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от рода Садахлы, который в свою очередь произошел от старого тюркского племени садак.

История 
Село было основано выходцами (под предводительством Омара Сарывелли) из села Шихлы Первые современного Казахского района.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 года село Садыхлы входило в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в начале 70-х в селе был организован свой сельсовет.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Садыхлинского административно-территориального округа был учрежден Садыхлинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Садыхлы расположено вплотную к границе с Грузией.

Село находится в 50 км от райцентра Акстафа и в 496 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Беюк-Кясик.

Село находится на высоте 268 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Известные уроженцы 
 Исраил Рустам оглы Эфендиев — лауреат Государственной премии СССР.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, библиотека и медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, детский ясли-сад, клуб, библиотека, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района